{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73301) - || 2002 JB70 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73302) - || 2002 JM70 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73303) - || 2002 JN72 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73304) - || 2002 JW72 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73305) - || 2002 JF73 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73306) - || 2002 JD74 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73307) - || 2002 JE74 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73308) - || 2002 JJ74 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73309) - || 2002 JC75 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73310) - || 2002 JE76 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73311) - || 2002 JX77 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73312) - || 2002 JN78 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73313) - || 2002 JR78 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73314) - || 2002 JA79 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73315) - || 2002 JP79 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73316) - || 2002 JP83 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73317) - || 2002 JQ83 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73318) - || 2002 JR87 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73319) - || 2002 JK89 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73320) - || 2002 JE92 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73321) - || 2002 JX97 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73322) - || 2002 JZ97 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73323) - || 2002 JO98 || 13 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73324) - || 2002 JX99 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73325) - || 2002 JL101 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73326) - || 2002 JH102 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73327) - || 2002 JE104 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73328) - || 2002 JK105 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73329) - || 2002 JN105 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73330) - || 2002 JS105 || 12 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73331) - || 2002 JK106 || 15 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73332) - || 2002 JV107 || 10 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73333) - || 2002 JT109 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73334) - || 2002 JD110 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73335) - || 2002 JN110 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73336) - || 2002 JA111 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73337) - || 2002 JP111 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73338) - || 2002 JS111 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73339) - || 2002 JS112 || 13 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73340) - || 2002 JV114 || 13 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73341) - || 2002 JX114 || 13 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73342) Guyunusa || 2002 JX115 || 4 mei 2002 || Los Molinos || Los Molinos
|-
| (73343) - || 2002 JQ117 || 4 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73344) - || 2002 JT119 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73345) - || 2002 JM121 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73346) - || 2002 JV122 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73347) - || 2002 JS123 || 6 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73348) - || 2002 JZ129 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73349) - || 2002 JE131 || 8 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73350) - || 2002 JT131 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73351) - || 2002 JO133 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73352) - || 2002 JM134 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73353) - || 2002 JW135 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73354) - || 2002 JW142 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73355) - || 2002 JE144 || 13 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73356) - || 2002 JP146 || 15 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73357) - || 2002 KB || 16 mei 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (73358) Kitwhitten || 2002 KT1 || 17 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73359) - || 2002 KN2 || 17 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73360) - || 2002 KW2 || 18 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73361) - || 2002 KD5 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73362) - || 2002 KP5 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73363) - || 2002 KG6 || 27 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73364) - || 2002 KX6 || 27 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73365) - || 2002 KN8 || 29 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73366) - || 2002 KO8 || 29 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73367) - || 2002 KV8 || 29 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73368) - || 2002 KB11 || 16 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73369) - || 2002 KE11 || 17 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73370) - || 2002 KJ12 || 17 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (73371) - || 2002 KA13 || 18 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73372) - || 2002 KB13 || 18 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73373) - || 2002 KU13 || 19 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73374) - || 2002 KC14 || 30 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73375) - || 2002 LN2 || 4 juni 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73376) - || 2002 LO2 || 4 juni 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73377) - || 2002 LQ4 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73378) - || 2002 LJ6 || 7 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73379) - || 2002 LJ7 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73380) - || 2002 LR7 || 2 juni 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73381) - || 2002 LY7 || 4 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73382) - || 2002 LE8 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73383) - || 2002 LM8 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73384) - || 2002 LK9 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73385) - || 2002 LP9 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73386) - || 2002 LU9 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73387) - || 2002 LV11 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73388) - || 2002 LN12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73389) - || 2002 LY12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73390) - || 2002 LE14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73391) - || 2002 LJ14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73392) - || 2002 LN14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73393) - || 2002 LU15 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73394) - || 2002 LB16 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73395) - || 2002 LP16 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73396) - || 2002 LV18 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73397) - || 2002 LC19 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73398) - || 2002 LN19 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73399) - || 2002 LT20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73400) - || 2002 LF21 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten